George Adams (1720 - 1786) foi um botânico  inglês .

Ligações externas
  

Botânicos do Reino Unido